En , Ojrzanów désigne :

 Ojrzanów est un village de la voïvodie de Łódź,
 Ojrzanów est un village de la voïvodie de Mazovie.